Der Roewe i5 ist ein Pkw der Kompaktklasse der zum chinesischen Konzern SAIC Motor gehörenden Marke Roewe. Die batterieelektrisch angetriebene Variante wird unter den Namen Roewe Ei5 und MG5 EV angeboten.

Geschichte 
Das Fahrzeug wurde erstmals als Kombi Ei5 im Rahmen der Guangzhou Auto Show im November 2017 vorgestellt. Das elektrisch angetriebene Fahrzeug kam im März 2018 in China in den Handel. Seit Januar 2019 hat es eine höhere Reichweite, die durch einen Akkumulator mit einer höheren Kapazität erreicht wird.

Die 5,7 Zentimeter längere Stufenheck-Version i5 wurde Mitte 2018 präsentiert und ist seit Oktober 2018 in China erhältlich. Sie wird im Gegensatz zum ausschließlich elektrisch angetriebenen Kombi nur mit Verbrennungsmotoren ausgeliefert. Die sportlicher gestaltete GT-Version kam im August 2021 in den Handel.

Außerhalb des chinesischen Heimatmarktes wird die Baureihe beispielsweise in Europa oder im mittleren Osten als MG 5 vermarktet.

Im November 2020 präsentierte der Hersteller eine überarbeitete Version der Baureihe. Der elektrisch angetriebene Kombi ist seit März 2022 auch in Deutschland im Handel.

Technisch bauen i5 und Ei5 auf dem Excelle GT/GX der Marke Buick auf, die in China ebenfalls SAIC Motor durch das SAIC-General-Motors-Joint-Venture angehört.

Roewe i5

Roewe Ei5

MG 5 EV

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im ersten Verkaufsjahr 2022 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 2.738 MG 5 neu zugelassen.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite des MG5 Electric
 Offizielle Webseite des Roewe i5 (chinesisch)
 Offizielle Webseite des Roewe Ei5 (chinesisch)

Limousine
Kombi
Elektroautomodell